Паскен () — валийское имя:
 Паскен ап Гиртерн (ок. 406 — V век) — король Биэллта (с 430 года).
 Паскен (ап Кинген?; ок. 500 — ок. 540) — правитель Поуиса.
 Паскен ап Уриен (VI век — VII век) — седьмой и самый младший сын Уриена Регедского.

См. также 
 Паскен, Жюль
 Паскин